Jellyfin — бесплатный и свободный медиасервер и ряд мультимедийных приложений, предназначенных для организации и управления медиафайлами и трансляции медиаданных на сетевые устройства.

Jellyfin состоит из серверного приложения Jellyfin Server, устанавливаемого на компьютере с операционной системой Microsoft Windows, macOS, Linux или в Docker-контейнере, и клиентских приложений, работающих на устройствах, таких как смартфон, планшет, смарт-телевизор, сетевой медиаплеер, игровая консоль или в веб-браузере. Jellyfin также может передавать медиаданные на устройства с поддержкой DLNA и Chromecast. Jellyfin является форком .

Особенности 
Jellyfin следует модели клиент-сервер, которая позволяет нескольким пользователям и клиентам подключаться, даже одновременно, и удалённо транслировать медиаданные. Поскольку Jellyfin работает как полностью самодостаточный сервер, не существует модели потребления на основе подписки, и Jellyfin не  или  для любой из своих функций. Это позволяет Jellyfin работать в изолированной локальной сети так же, как и в Интернете. Поскольку он имеет общее происхождение с Emby, некоторые клиенты для этой платформы неофициально совместимы с Jellyfin, однако по мере того, как кодовая база Jellyfin расходится от Emby, это становится всё менее возможным. Jellyfin не поддерживает прямой путь миграции из Emby.

Экосистема Jellyfin является , и существуют как официальные плагины, так и , для обеспечения дополнительной функциональности. Проект размещает официальный репозиторий, однако для установки плагины не обязательно должны располагаться в официальном репозитории.

С версии Jellyfin Server 10.6.0 введена функциональность под названием SyncPlay, которая предоставляет возможность для совместного потребления (просмотра, прослушивания и т. п.) медиаданных несколькими пользователями в синхронизированном режиме. Также добавлена поддержка чтения электронных книг epub с помощью Jellyfin. Также введено несколько репозиториев плагинов. Теперь любой может создавать неофициальные плагины для Jellyfin и не нужно ждать, пока они будут добавлены в официальный репозиторий плагинов. Веб-интерфейс был выделен в отдельную подсистему в предвидении перехода к SQL-бэкенду и высокой доступности с несколькими серверами.

Разработка 
Проект начат 8 декабря 2018 года, когда его инициаторы Эндрю Раберт (Andrew Rabert) и Джошуа Бонифейс (Joshua Boniface), а также другие пользователи, договорились создать форк Emby в качестве прямой реакции на закрытие  на этом проекте. Название Jellyfin, отсылающее к потоковой передаче, было придумано Рабертом на следующий день. Предварительный выпуск был опубликован 30 декабря 2018 года.

История версий 
Уникальная нумерация версий Jellyfin началась с версии 10.0.0 в январе 2019 года.

Недостатки 
 Jellyfin не поддерживает прямую передачу медиаданных на устройства с поддержкой AirPlay.
 Jellyfin не имеет официальных клиентов для PlayStation или Nintendo Switch.
 Jellyfin не имеет встроенной функции резервного копирования или восстановления данных сервера.
 Jellyfin не имеет встроенной функции подкастов или аудиокниг.
 Jellyfin не имеет встроенной функции интеграции с облачными сервисами.
 Jellyfin не имеет встроенной функции голосового управления или поддержки ассистентов, таких как Alexa или Google Assistant.

Интересное 
 На GitHub у проекта есть более 11 тысяч «звёздочек» и более 1000 контрибьюторов.
 На Reddit есть сообщество Jellyfin с более чем 23 тысячами участников.

Примечания

См. также 
 Kodi
 HTPC
 Самохостинг

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Jellyfin на GitHub
 Jellyfin на reddit

Свободные медиаплееры